Павлович Олександр Іванович — поет, громадський діяч, педагог.
 Павлович Олександр Юрійович — білоруський хокеїст,